Чемпионат Чехии по футболу 2019/2020 — 27-й сезон чемпионата Чехии по футболу. В турнире, который начался 12 июля 2019 года, принимали участие 16 клубов. После того, как были сыграны 30 матчей, команды поделились на три группы: группу для определения чемпиона (1—6 места), группу за право участвовать в Лиге Европы (7—10 места) и группу за право остаться в лиге (11—16 места). Команды из каждой группы сыграли мини-турниры.

В связи с пандемией коронавируса проведение турнира было приостановлено 12 марта и возобновлено 23 мая 2020 года. 23 июля, когда матчи «чемпионской группы» и «группы плей-офф Лиги Европы» завершились, в клубе «Опава» у одного из игроков заподозрили коронавирус. Футбольная ассоциация Чехии лиги заявила, что команду следует поместить на карантин, а следовательно, невозможно доиграть два тура в «группе выживания». В итоге, в этом сезоне ни одна команда не вылетела, а из ФНЛ Первую лигу пополнили две команды: «Пардубице» и «Зброёвка».

Клубы-участники

Регулярный сезон

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Пояснения к таблице

Потуровая таблица

Чемпионская группа 
В группу попадают шесть команд, занявших в регулярном чемпионате места с 1 по 6. Турнир идёт в один круг, в итоге, каждая команда играет по пять матчей. Очки, набранные в регулярном чемпионате сохраняются. Победитель группы становится чемпионом Чехии.

Результаты матчей 

Пояснения к таблице

Плей-офф за право участвовать в Лиге Европы 
Команды, занявшие места с 7 по 10 играют между собой по системе плей-офф. Каждая команда проводит матчи дома и на выезде. Победитель этого мини-турнира в двухматчевом финале встречается с командой, занявшей в чемпионской группе 4-е место. Победитель финала получает право участвовать в квалификационном раунде Лиги Европы.

Матч за право участвовать в Лиге Европы 

|}

Группа за право остаться в Первой лиге

Результаты матчей 

Пояснения к таблице

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Первой лиги 

2019/2020
Чехия
Спорт в Чехии в 2019 году
Спорт в Чехии в 2020 году
Чехия 1